

Miejscowość w Polsce i na Ukrainie
 Tyśmienica – wieś w Polsce w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Parczew
 Tyśmienica – miasto na Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie iwanofrankiwskim.

Rzeki
 Tyśmienica – rzeka, prawy dopływ Wieprza
 Tyśmienica – rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Bystrzycy Tyśmienickiej (dopływu Dniestru)

Linki zewnętrzne